Carlos Sánchez-Valverde Visus (Astrain (Navarra), 26 de novembre de 1957) és educador social, historiador i va ser professor a la Universitat de Barcelona dels graus de Pedagogia i d'Educació social. És Doctor en Pedagogia i llicenciat en Història Contemporània.

Ha treballat en l'àmbit de la infància i de l'adolescència, sent educador social de CRAE i també va ser educador de carrer amb el Moviment Pioners. És el coordinador del Consell de Redacció de RES, Revista de Educación Social  editada pel Consell General de Col·legis d'Educadores i Educadors Social (CGCEES) i va ser membre de la Junta de Govern del CEESC (1999-2012).

Va ser membre dels òrgans de govern de les primeres associacions professionals pera educadors i educadores a Catalunya, l'AEEC (Associació d'Educadors Especialitzats de Catalunya) i l'APESC (Associació Professional d'Educadors Socials de Catalunya), i de la Comissió habilitadora professional per aquest col·lectiu del CEESC (1997-1999).

Ha format part com professional expert en avaluacions fetes per l'AQU (Agència de Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya) de les formacions d'Educació Social dutes a terme per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El període de publicació d'articles acadèmics, llibres i més de Carlos Sánchez-Valverde Visus comença el 1996 i continua a l'actualitat, 2020. Ha publicat un llibre que tracta sobre la Junta de Protecció de la Infància. Algunes altres de les seves obres són: "El desemparament i l'acolliment de la infància en situació de risc social. Els CRAE." , "La junta de Protecció a la Infància de Barcelona 1908-1985". Per altra banda, també ha escrit diversos articles acadèmics relacionats amb l'educació social com poden ser: "Educació Social i Treball Social, una trobada necessària", "Escuela de Educadores Especializados de Girona, 1986-1994","El Primer Encuentro de Educadores Especializados "Faustino Guerau de Arellano" y su papel en la cristalización de la Educación Social" o "Toni Julià i Bosch, educador i mestre d'educadors (socials)". Els articles que ha desenvolupat han estat publicats a diverses revistes com: "Temps d'Educació" , "Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació" i "RES, Revista de Educación Social".

Referències 

Professors de la Universitat de Barcelona